UZI kan verwijzen naar:

De Uzi-pistoolmitrailleur, een type machinepistool.

Het Unieke Zorgverlener Identificatienummer, een identificatienummer van zorgverleners.